Thanos simonattoi es la única especie de dinosaurio terópodo abelisáurido carnotaurino del género monotípico Thanos (nombre que significa "muerte", nombrado en referencia al personaje de Marvel Comics), que vivió a finales del período cretácico, entre 85 a 83 millones de años, durante el Santoniense, en lo que hoy es Sudamérica.

Descripción 
A pesar de lo imitado del hallazgo se estimo la longitud de Thanos entre 5,5 y 6,5 metros. Si la identificación es correcta, Thanos probablemente era un terópodo con una cabeza grande y alta y brazos pequeños. Como abelisáurido, Thanos debe haber cazado titanosaurianos. Sin embargo, es posible que no haya sido el depredador ápice en su hábitat. Cerca de Ibirá se ha encontrado una vértebra de un terópodo de más de 8 metros de largo, espécimen MPMA 08–0003/94. Esto habría pertenecido a un miembro de los Megaraptora. Ese grupo en ese momento compitió con los abelisáuridos, que Thanos confirma que habían florecido.

A pesar de lo incompleto del material, varias características diagnósticas están presentes. El axis presenta una quilla bien desarrollada que se hace más ancha y profunda en la superficie ventral posterior. Esto último es una autapomorfia dentro de Abelisauroidea. Los dos forámenes laterales pequeños separados por una barrera relativamente ancha en cada superficie lateral del centro vertebral y fosas espinodiapofiseas prezigapofiseas bien desarrolladas y profundas. El receso entre la cresta que conduce a la apófisis articular anterior y la cresta que conduce desde la apófisis espinosa a la apófisis lateral es relativamente profundo. La profundidad se indica más adelante en el artículo como más extrema que la de cualquier otro ceratosaurio conocido, lo que también convertiría esta característica en una autapomorfia. Debido a estos rasgos, se cree que Thanos estaba más avanzado que otros abelisáuridos del mismo período.

El intercentro está estrechamente fusionado con el frente inferior del axis real, que corresponde al pleurocentro original . Esto indica una edad avanzada. En muchos parientes el intercentro es ovalado en vista frontal con lados redondeados pero en Thanos rectangular con lados paralelos al igual que en Carnotaurus. La parte inferior del intercentro es plana, una morfología habitual. La protuberancia en forma de diente, que habría hecho contacto con el atlas en el animal vivo, sobresale más allá del centro, como en Ceratosaurus , Masiakasaurus y Carnotaurus. Una diferencia con Masiakasaurus es que esta proyección tiene lados convexos en lugar de planos. La superficie superior es ligeramente convexa.

El centro es fuertemente opistocélico, por lo que es convexo en la parte delantera y cóncavo en la parte posterior. La cara trasera es perfectamente redonda. En muchos otros abelisáuridos la luz es achatada, pero los descriptores saben que por compresión. La parte inferior es moderadamente ancha. La quilla se comparte con la forma basal Ceratosaurus. Su ensanchamiento y profundización hacia atrás no se da en los abelisauroides. El lado es cóncavo con dos pequeños agujeros ovalados detrás de la parapófisis. La mayoría de los familiares tienen solo una de esas aberturas. En Masiakasaurus las aberturas son más grandes y están separadas por una pared ósea más ancha. En Carnotaurus también son pequeños pero están más juntos. Las parapófisis, las facetas de las costillas inferiores, son bastante bajas. La base sobreviviente de la protuberancia articular anterior izquierda parece indicar que era bastante robusta, como en Carnotaurus. Las proyecciones laterales rotas muestran cámaras de aire; los descriptores anunciaron que investigarían la extensión de la neumática con una Tomografía Axial Computada. Ya se estimó alto de antemano, acercándose al del Coelurosauria .

Descubrimiento e investigación 
En 2014, fue reportado en la literatura científica que Sérgio Luis Simonatto junto con un equipo del Museu de Paleontologia "Prof. Antonio Celso de Arruda Campos" hallaron el frente de una vértebra del cuello, el axismas precisamente, de un terópodo cerca de São José do Rio Preto, Brasil. Unos años después Fabiano Vidoi Iori descubrió la parte posterior de la misma vértebra.

En 2018, fue nombrada y descrita la especie tipo Thanos simonattoi por Rafael Delcourt y Fabiano Vidoi Iori. El nombre del género se refiere al personaje de Marvel Comics Thanos, ideado por Jim Starlin. El nombre del personaje a su vez deriva del término griego θάνατος, thanatos, "muerte", una referencia adecuada para un depredador. El éxito de taquilla Avengers: Infinity War, una película del Universo Cinematográfico de Marvel, también se estrenó en 2018 sobre este supervillano. El nombre de la especie es en honor a Simonatto.

El holotipo, MPMA 08–0016/95, fue encontrado en la Formación São José do Rio Preto, parte del Grupo Bauru, que data de la época del Santoniense. En 2014 esta unidad geológica había sido datada en una época posterior, el Maastrichtiense. El espécimen consiste de un axis casi completo fusionado con un intercentro axial, al cual le faltan varios procesos del frente, los lados y su parte posterior. El espécimen se encuentra actualmente alojado en el Museo de Paleontología de Monte Alto, Brasil. Probablemente se trate de un ejemplar adulto joven o adulto. Se indicó que otro material fragmentario de abelisáurido de la formación posiblemente pertenecía a Thanos, pero no se asignó formalmente ya que no se superpone con el holotipo.

Clasificación 
En su análisis filogenético, Delcourt e Iori determinaron que Thanos se encuentra dentro de una gran politomía con otros carnotaurinos en el clado Brachyrostra, dentro de la familia Abelisauridae. Thanos solo comparte dos sinapomorfias con los Brachyrostra: la faceta frontal articular del axis tiene más del doble de la altura de la faceta articular posterior. La faceta posterior se inclina hacia el frente bajo un ángulo de menos de 75°.

Filogenia
El cladograma resultante del estudio de Delcourt e Iori es mostrado a continuación:

Paleoecología 
Thanos compartió su ambiente en la formación São José do Rio Preto con un terópodo sin describir que probablemente era un megarraptórido, del cual se halló una vértebra, el espécimen MPMA 08–0003/94, en la localidad de Ibirá. Esto podría implicar que Thanos no era el superdepredador de su hábitat.

Referencias 

Abelisauroidea
Animales descritos en 2018
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur